Марк Азіній Атрацін
 Луцій Семпроній Атрацін